Михаил Геннадьевич Тюко (род. 18 апреля 1985 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник хоккейного клуба «Ак Барс — Динамо».

Карьера 
Воспитанник смидовичского хоккея с мячом. Первым тренером спортсмена стал его отец – Г. М. Тюко.

В сезоне 2001/02 был игроком команды «Урожай», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

Продолжил игровую карьеру в составе второй команды хабаровского «СКА-Нефтяника», представляющего первую лигу.

С 2004 по 2015 год в составе «СКА-Нефтяника». В высшей лиге чемпионата России дебютировал за «СКА-Нефтяник» 25 декабря 2004 года в домашнем матче с командой «Саяны» (9:1). С 2009 по 2011 год был капитаном команды. В сезоне 2014/15 побеждает в Кубке России (2014) и Суперкубке России (2015).

С 2015 по 2018 год был игроком нижегородского «Старта».

С 2018 по 2020 год был игроком команды «Динамо-Казань» («Ак Барс — Динамо»).

В начале сезона 2020/21 вернулся в «СКА-Нефтяник». По итогам сезона становится бронзовым призёром чемпионата России, побеждает в Суперкубке России.

С 2021 года вновь в составе «Ак Барс — Динамо».

Достижения 
«СКА-Нефтяник»
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2004/05, 2020/21 
 Обладатель Кубка России: 2014 
 Бронзовый призёр Кубка России: 2007 
 Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2021 (весна) 

Личные
 Лучший игрок «СКА-Нефтяника»: 2009

Статистика выступлений

Клубная 

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 20 / 10 команд

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 46 играх 
по 2 мяча забивал в 15 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 80 мячей забил в 62 играх, в 417 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 17 играх 
по 2 мяча забивал в 2 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 24 мяча забил в 20 играх, в 110 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России
1-й мяч забил в ?-й игре 28 декабря 2006 года в домашнем матче с командой «СКА-Забайкалец» (5:1) на 56-й минуте с передачи Юрия Соколова. 
50-й мяч забил в 287-й игре 14 февраля 2016 года в выездной игре с командой «Кузбасс» (7:6) на 38-й минуте с передачи Дениса Коткова.

В международных турнирах 

''Участие в Кубке мира: 4 раза (2011—2014); в Кубке чемпионов: 5 раз (2006, 2008—2011).

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте КХМ «Старт»
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Михаил Тюко: "В этом сезоне легких матчей нет" / khabarovsk-news.net (10.03.2015)

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Урожай»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»